Leptodius är ett släkte av kräftdjur. Leptodius ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Leptodius